Der FV Bad Vilbel ist ein Fußballverein mit rund 450 Mitgliedern aus dem nördlich von Frankfurt gelegenen Bad Vilbel. Der am 30. März 1919 gegründete Verein hat die Vereinsfarben Grün-Weiß. Die erste Mannschaft des FV Bad Vilbel spielte von 1992 bis 2007 als dienstältester Verein in der Oberliga Hessen. Nach 15 Jahren stieg der Verein 2007 in die hessische Landesliga Süd (heute Verbandsliga Süd) ab und kehrte erst 2018 in das hessische Oberhaus zurück. 2022 erfolgte der erneute Abstieg in die Verbandsliga Süd. Seine Heimspiele trägt der Verein im 6000 Zuschauer fassenden Nidda-Sportfeld, welches auch über eine kleine Sitzplatztribüne verfügt, aus.

Platzierungen

Bekannte Spieler 
 Jürgen Friedl
 Jermaine Jones spielte 1994/1995 in der D-Jugend des FV Bad Vilbel
 Carsten Nulle in der Saison 1995/96
 Thomas Zampach

Weblinks 
 Internetpräsenz des FV Bad Vilbel

Bad Vilbel, Fv
Bad Vilbel, Fv
Bad Vilbel, Fv
Sport (Bad Vilbel)
Bad Vilbel, FV
Organisation (Bad Vilbel)